De tweede editie van het Aziatisch kampioenschap hockey voor mannen werd in 1985 gehouden in het Bengalese Dhaka. Het toernooi met 10 deelnemers werd gehouden van 20 tot en met 28 januari. Het Pakistan verdedigde met succes de titel en versloeg in de finale India met 3-2. De finale werd ontsierd door schermutselingen op het veld naar aanleiding van een controversieel winnend doelpunt in de verlenging en toeschouwers die het veld bestormden om het resultaat te vieren. De Japanse scheidsrechter Yoshomoto Yubata werd bewusteloos geslagen en de wedstrijd werd een half uur onderbroken. De wereldhockeyfederatie FIH schorste naar aanleiding hiervan de Indiase spelers Romeo James, Hardeep Singh, Rajinder Singh, Merwyn Fernandes en Tikken Singh voor vijf jaar. Op aandringen van de Indiase hockeybond werd de straf voor Hardeep Singh en Fernandes verlaagd.

Eindronde 

Macau en Oman trokken zich voor het toernooi terug. De overige 10 landen speelden in twee groepen waarbij de beste nummers twee zich plaatsen voor de halve finales.

Groepsfase 

Groep A

Groep B

Kruisingswedstrijden 

 Halve finale

Plaatsingswedstrijden 

 Om de 7e/8e plaats 

 Om de 5e/6e plaats 

 Om de 3e/4e plaats 

 Finale

Eindrangschikking

Hockey in 1985
Aziatisch kampioenschap hockey
Sportevenement in Bangladesh
Dhaka